Bradlo může být:
 bradlo (skalní útvar) – geomorfologický skalnatý útvar tektonického původu, erozí vypreparovaná skaliska

obec
 Bradlo (Velký Beranov) – část Velkého Beranova
 Dolní Bradlo – obec v okrese Chrudim
 Horní Bradlo – obec v okrese Chrudim

hora
 Bradlo (Chřiby) (543 m) – u Moravan (v Chřibech)
 Bradlo (Křemešnická vrchovina) (553 m) – u Kamenice nad Lipou (v Křemešnické vrchovině)
 Bradlo (Hanušovická vrchovina) (600 m) – u Libiny v Úsovské vrchovině 
 Bradlo (Českomoravská vrchovina) (681 m) – u obce Olší na Českomoravské vrchovině
 Bradlo (Orlické hory) (988 m) – v Orlických horách v okresu Ústí nad Orlicí 
 Bradlo (Krkonošské podhůří) (520 m) – na území obce Dolní Olešnice, jižními svahy na území části Debrné obce Mostek v okrese Trutnov, cca 4 km jižně od Hostinného
 Bradlo (hrad) – hradiště na kopci  Bradlo na území obce Dolní Olešnice v okrese Trutnov  
 Bradlo (Revúcká vrchovina) (576 m) – na Slovensku v Revúcké vrchovině
 Bradlo (Myjavská pahorkatina) (543 m) – na Slovensku v Myjavské pahorkatině 
 Bradlo (Slanské vrchy) (840 m) – na Slovensku v Slanských vrších
 Bradlové pásmo – Pieninské bradlové pásmo v Západních Karpatech

další významy
 Bradla (rozcestník) - více významů pomnožného tvaru

Externí odkazy